Дешна може бити:

 Дешна (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Дешна (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република